Yellow Pages steht für:

 die im englischen Sprachraum übliche Bezeichnung für das Branchentelefonbuch, siehe Gelbe Seiten
 Yellow Pages Endeavour, ein Segelschiff
 ein Netzwerkprotokoll, siehe Network Information Service
 im Wissensmanagement ein Expertenverzeichnis